Nagarawangi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Nagarawangi, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kelurahan Nagarawangi, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar